Theodor II Lascaris (grekiska: Θεόδωρος Δούκας Λάσκαρις), född 1222, död 1258, var monark i kejsardömet Nicaea mellan år 1254 och 1258.

Referenser

Källor 
 

Nicaeas kejsare
Män
Avlidna 1258
Födda okänt år